Су́хонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Сухонен, Алпо (род. 1948) — финский хоккеист и хоккейный тренер.
 Сухонен, Паола (род. 1974) — финская художница, дизайнер.
  (1908—1984) — финский архитектор.